Amerikai Egyesült Államok
Isle of Wight (Maryland)
Isle of Wight (Virginia)
Isle of Wight megye, Virginia
 Egyesült Királyság
Wight-sziget